Штернберк () — чешский топоним, относящийся к нескольким современным населённым пунктам и средневековым замкам:

 Штернберк — город в Оломоуцком крае
 Замок Штернберк — средневековый замок в Моравии
 Чески-Штернберк — небольшое селение на юго-востоке Среднечешского края, близ Бенешова.
 Замок Чески-Штернберк — замок в самом центре Чехии, близ Бенешова. 
 Штернберк — часть поселения Ледце у города Слани в районе Кладно